Турнир в группе B в рамках 48-го чемпионата мира и одновременно 59-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Австрии.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1982
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1982

Ссылки 
 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт. 1990

1